Velasco, ha sido el nombre utilizado por seis buques de la Armada Española para honrar la memoria de Luis Vicente de Velasco, desde que por orden real de Carlos III, se ordenó que hubiera siempre en la real Armada un navío llamado Velasco.

 Velasco, fue un navío de línea de la Armada Española, activo entre 1764 y 1801.
 Velasco, fue un navío de línea, originalmente ruso ex Tryoch Svyatiteley de la claseTryoch Svyatiteley botado en Arkangelsk en 1813, adquirido por la Armada Española en 1818, y desguazado en 1821.
 Velasco fue un vapor de ruedas de la Armada Española, líder de su clase.
 Velasco fue un crucero no protegido, cabeza de su clase, en servicio entre 1881 y 1888
 Velasco fue un destructor de la Armada Española, en servicio entre 1915 y 1957, que participó en la Guerra Civil Española en el bando sublevado.
 Velasco fue un LST ex-USS Terrebonne Parish (LST-1156) de la Armada de los Estados Unidos (1952-1971) en servicio en la Armada Española entre 1971-1994.

Nombres de buques de la Armada de España